

Бакстон — місто, штат Мен
 Бакстон — місто, штат Північна Дакота
 Бакстон — переписна місцевість, штат Північна Кароліна